Мусахан может означать:

Люди 
 Мусахан (ум. 1704) — хан Хивинского ханства в 1703—1704 годах.
 Муса-хан — эмир Афганистана в 1879—1880 годах.

Другое 
  — блюдо из кухни палестинских арабов.